Сазонтьев — русская фамилия.

Фамилия происходит от крестильного имени Созонт (от греч. спасающий).

Известные носители фамилии 
 Сазонтьев, Пётр Влади́мирович (в монашестве Менандр; 1854—1907) — епископ Русской православной церкви, епископ Балтский, викарий Полтавской епархии.
 Сазонтьев, Сергей Владиславович (1946—2011) — советский и российский актёр театра и кино.